Ferros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro dos Ferros (ort), Minas Gerais, 
 Ferros (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar